Geografie
 Sasbach (Ortenau), gemeente in Duitsland
 Sasbach am Kaiserstuhl, gemeente in Duitsland
 Sasbachwalden, gemeente in Duitsland

Personen
 Marie Sasbach (1885-1951), Nederlandse actrice
 Mien Erfmann-Sasbach (1875-1963), Nederlandse actrice
 Willem Sasbach (1874-1938), Nederlandse cellist